De oude muzikant (lied), een lied 
 De oude muzikant (Manet), een schilderij